Fusell o daurada grossa, ocell de l'ordre dels caradriformes 
 Fusell (mecànica), caragol llarg i de gran diàmetre usat per accionar elements de tancament com una premsa o una mordassa o per produir el desplaçament lineal dels carros de les fresadores i torns
 Fusell (arma), arma de foc de canó llarg
 Fusell submarí
 Fusell d'assalt, fusell dissenyat per al combat amb capacitat de foc selectiu